Dannenberg (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Landkreis Lüchow-Dannenberg, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Dannenberg (land), voormalig graafschap en hertogdom in Duitsland
Domysłow (Duits: Dannenberg), een plaats in Polen